

Фієво — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Фієво — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства